Рессон () — муніципалітет у Франції
 Рессон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез